Custodia – elemento protettivo che riveste o contiene un elemento fragile o soggetto ad urti, può assumere altri nomi, come astuccio, fodera o guaina
Custodia – forma femminile del nome proprio di persona spagnolo Custodio
Custódia – comune del Brasile nello stato del Pernambuco